Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1960 () проводился в городе Форт-Уильям (провинция Онтарио; с 1970 входит в город Тандер-Бей) c 7 по 11 марта 1960 года. Турнир проводился в 31-й раз. В провинции Онтарио чемпионат проводился в 17-й раз, в городе Форт-Уильям — впервые.

В турнире приняли участие 11 команд, представляющих провинции и территории Канады. Победитель получал право представлять Канаду на .

Чемпионом стала (во 3-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Саскачеван (для команды, которую возглавлял скип Эрни Ричардсон, это была 2-я победа и 2-я подряд). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Манитоба (скип MacCabe Scales), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Альберта (скип Stu Beagle).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на какие-либо из первых трёх мест, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

Матчи играются в 12 эндов.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 

  команда-чемпион

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео: 

1960
Спортивные соревнования в Тандер-Бее
Спорт в Канаде в 1960 году
Март 1960 года